Криуха — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Щукинской волости.

Деревня расположена в 25 км к северу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 240 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Васильковской волости (раздёлённой впоследствии между Алольской и Щукинской волостями).

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района